The Suit of Armor – cortometraggio del 1904 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Suit of Armor – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America